Михаил Александрович Исаев:
 Исаев, Михаил Александрович (1902—1983) — советский генерал-майор.
 Исаев, Михаил Александрович (род. 1974) — председатель Саратовской областной думы.
 Исаев, Михаил Александрович (1914—1986) — советский театральный актёр.